Turmberg oder Thurmberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Turmberg (Eulengebirge) (757 m), in der Nähe des Bielauer Plänel (Bielawska Polana), einem Pass im Eulengebirge in den Mittelsudeten
 Turmberg (Hausruck) (750 m), im Hausruck bei Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich, Österreich
 Turmberg (Aichelberg) (608,8 m), in der Schwäbischen Alb bei Aichelberg (Landkreis Göppingen), Baden-Württemberg, Deutschland
 Turmberg (Kasendorf) (498 m), bei Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern, Deutschland; mit Burg Kasendorf (Magnusturm)
 Turmberg (Stockheim) (467 m), nördlich von Stockheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, Deutschland; Standort der Stockheimer Warte
 Turmberg (Königshofen) (374,4 m), bei Königshofen (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland; mit Königshofener Warte
 Turmberg (Gerlachsheim) (355,7 m), bei Gerlachsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Turmberg, deutscher Name des Wieżyca (329 m), bei Szymbark (Stężyca), Woiwodschaft Pommern, Polen
 Turmberg (Karlsruhe) (256,0 m), im Kraichgau, Hausberg von Durlach (Karlsruhe), Baden-Württemberg, Deutschland
 Thurmberg (Elsterwerda) (Turmberg) (134,0 m), in der Liebenwerdaer Heide bei Kraupa (Elsterwerda), Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland; siehe Liebenwerdaer Heide#Der Turmberg

Turmberg ist der Name von Burgruinen:
 Ruine Turmberg (Aichelberg), auf dem Turmberg bei Aichelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Turmberg-Ruine (Karlsruhe) (früher Burg Hohenberg), auf dem Turmberg bei Durlach (Karlsruhe), Baden-Württemberg